У Тисменицького районі Івано-Франківської області на обліку перебуває 104 пам'ятки архітектури.

Посилання
реєстри пам'яток Івано-Франківської області

Тисменицький район
Тисменицького району